Als Vertrag von Madrid sind bekannt:
 Friede von Madrid (1526), zwischen Spanien und Frankreich, in dem Frankreich u. a. auf seine Ansprüche in Norditalien verzichtet
 Vertrag von Madrid (1528), zwischen Spanien und den Welsern, Kaiser Karl V. überlässt den Welsern Venezuela als Pfand
 Frieden von Madrid (1630), zwischen England und Spanien zur Beendigung des Englisch-Spanischen Krieges
 Vertrag von Madrid (1670), zwischen England und Spanien, in dem Spanien förmlich mehrere Inseln in der Karibik an Großbritannien abtritt
 Vertrag von Madrid (1750), zwischen Portugal und Spanien über die Grenzen der Kolonien in Südamerika
 Pinckney-Vertrag (1795), zwischen Spanien und den USA über, u. a., Grenzfragen
 Vertrag von Madrid (1975), zwischen Spanien, Marokko und Mauretanien zur Westsahara-Frage

Siehe auch:
 Aktionsplan von Madrid
 Madrider Konvention